Primera División 1954 (Chili)
 Primera División 1954 (Argentinië)
 Primera División 1954 (Uruguay)
 Primera División 1954 (Paraguay)
 Primera División 1953/54 - Spanje